Il doppio del torneo di tennis Nordea Nordic Light Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Émilie Loit e Katarina Srebotnik che hanno battuto in finale Eva Birnerová e Mara Santangelo 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Émilie Loit /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Eva Birnerová /  Mara Santangelo (finale)

 Vera Duševina /  Barbora Záhlavová Stríýcová (semifinali)
 Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nordea Nordic Light Open 2005